Sugano ist der Familienname folgender Personen:

 Anli Sugano (1948–2000), japanische Jazzsängerin
 Ken’ichi Sugano (* 1971), japanischer Fußballspieler
 Kunihiko Sugano (* 1936), japanischer Jazzpianist
 Matsuo Sugano (* 1939), japanischer Astronom
 Naoyuki Sugano (* 1951), japanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Ryūsei Sugano (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Seiichi Sugano (1939–2010), japanischer Aikidoka
 Takuma Sugano (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Tomoyuki Sugano (* 1989), japanischer Baseballspieler
 Yūji Sugano (* 1961), japanischer Fußballspieler

Sugano bezeichnet außerdem:

 (5872) Sugano, ein Asteroid des Hauptgürtels